Жеруйык — название населенных пунктов в Казахстане:

 Жеруйык (до 2008 г. — Луговое) — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Жеруйык (до 2018 г. — Нагараши) — село в Панфиловском районе Алматинской области.